Il singolare del torneo di tennis Tennis Napoli Cup 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Davide Sanguinetti che ha battuto in finale Marat Safin 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Jeff Tarango (secondo turno)
 Johan Van Herck (primo turno)
 Álex Calatrava (primo turno)
 Davide Sanguinetti (Campione)

 Martin Sinner (primo turno)
 Marcello Craca (primo turno)
 Fernando Vicente (primo turno)
 Sébastien Grosjean (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tennis Napoli Cup 1998